Рен — прізвище.
 Крістофер Рен
 Стефан Рен